Wyłudki ist ein polnischer Ortsname:
 Wyłudki (Korycin), Dorf im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien
 Wyłudki (Miłki), Siedlung im Powiat Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Willudtken, 1938 bis 1945 Heydeck, Kreis Lötzen, Ostpreußen